Domhof bezeichnet:
 den Domhof in Alsheim
 den Domhof in Guntersblum
 den Domhof in Hildesheim
 den Domhof in Osnabrück 
 den Domhof Ratzeburg, ehemalige mecklenburgische Exklave in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Domberghof
 Domherrenhof
 Domhoff
 Domshof
 Domplatz